«Дом, где стекает кровь» () — фильм режиссёра Питера Даффелла, снятый в 1970 году. Один из серии фильмов-антологий студии Amicus Productions.

Сюжет 
Инспектор Скотленд-Ярда Холловей приезжает на обычный полицейский участок расследовать дело об исчезновении кинозвезды Пола Хендерсона. Однако сержант Мартин рассказывает, что в старинном доме, принадлежащем мистеру Стокеру, уже неоднократно происходили серьёзные происшествия.

 Method For Murder. Писатель Чарльз Хиллайер, специализирующийся на жанре ужасов, чувствует, что дом даст ему вдохновение. Он придумывает душителя Доминика, однако со временем ему начинает казаться, что убийца в доме. Чарльз обращается к психиатру, где появляется Доминик и убивает обоих. На самом деле это любовник жены писателя — актёр Ричард. Миссис Хиллайер надеялась, что смерть врача будет воспринята как признак помешательства её мужа, однако актёр входит в роль…

 Waxworks. Отошедший от дел биржевой брокер Грейсон, сняв дом, решает посвятить время досугу. В местном музее он видит восковую фигуру женщины, в которую он был когда-то влюблён. Затем женщина была обвинена в убийстве и казнена. Грейсон перестаёт посещать музей, однако неожиданно к нему приезжает старинный друг Невил, тоже питавший чувства к этой особе. Однако влечение лондонца к восковому образу оказывается роковым для обоих мужчин…

 Sweets to the Sweet. Бизнесмен Джон Рид нанимает для своей маленькой дочери Джейн учительницу Энн Нортон. Женщина пытается скрасить жизнь своей подопечной, но наталкивается на сопротивление отца. В итоге вместо обычных игр девочка читает энциклопедию по ведовству, крадёт восковые свечи и делает из них фигурку отца. Теперь жизни бизнесмена угрожает реальная опасность…

 The Cloak. В дом заселяется актёр Пол Хендерсон вместе со своей подругой Карлой Линд. Он должен принять участие в съёмках нового фильма ужасов, однако крайне недоволен реквизитом, так что самостоятельно идёт покупать себе вампирский плащ. В странной лавке, где торгуют оккультными принадлежностями, Пол весьма дёшево покупает одежду. Вскоре выясняется, что надев плащ, актёр перестаёт отражаться в зеркале...

В ролях 
 Кристофер Ли — Джон Рид
 Питер Кушинг — Филип Грейсон
 Найри Доун Портер — Энн Нортон
 Денхолм Эллиот — Чарльз Хиллайер
 Джон Пертви — Пол Хендерсон
 Джоэнна Данхэм — Элис Хиллайер
 Джосс Экленд — Невил Роджерс
 Джон Беннет — инспектор Холловей
 Хлоя Фрэнкс — Джейн Рид
 Том Адамс — Доменик / Ричард
 Ингрид Питт — Карла Линд
 Джеффри Бэйлдон — Тео фон Хартманн
 Джон Брайанс — Эй. Дж. Стокер
 Хью Мэннинг — Марк
 Роберт Лэнг — психиатр / Эндрюс
 Ричард Коу — мистер Талмэдж
 Вульф Моррис — владелец музея восковых фигур
 Джонатан Линн — мистер Петрич
 Джон Малкольм — сержант Мартин
 Винифред Сабина — Рита
 Карлтон Хоббс — доктор Бейли
 Бернард Хопкинс — ассистент режиссера
 Рой Эванс — горбун

Производственные детали 
 Первоначально роль Пола Хендерсона была предложена Винсенту Прайсу, которому понравился сценарий. Однако ему пришлось отказаться от роли, так как киностудия настаивала на эксклюзивном контракте с актёром.
 Первоначально режиссёр предложил назвать фильм «Смерть и дева», однако продюсеры настояли на более пафосном названии. Впрочем, никакой крови в фильме нет.
 Студией были изначально утверждены Кристофер Ли и Питер Кушинг. Остальных актёров режиссёр подобрал самостоятельно.

Ссылки 
 
 
 Обзор фильма на сайте B-movies.ru 

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы Великобритании 1970 года
Киноальманахи
Фильмы ужасов 1970 года
Фильмы о вампирах
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Независимые фильмы Великобритании